Jméno a příjmení Josef Vacek má více nositelů:

 Josef Vacek (* 1959) – český politik, dlouholetý starosta Příbrami
 Josef Vacek (kadeřník) (1883–1947) – český kadeřník, podnikatel a továrník
 Josef Vacek st. (1902–1954) – oběť totalitního režimu
 Josef Vacek (právník) (1875–1930) – český právník, profesor srovnávací pravovědy a církevního práva